

Espanha 
Valladolid — cidade e município
Valladolid (província)

Clubes desportivos de Valladolid 
Real Valladolid Club de Fútbol — de futebol
Club Baloncesto Valladolid — de basquete
BM Valladolid — de andebol

Outros usos 
Valladolid (município mexicano)
Valladolid (cidade mexicana)
Valladolid (Honduras) — cidade

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de clubes